Karl Scriba ist der Name folgender Personen:

* Karl Scriba (1823–1883), deutscher Buchhändler und Politiker, siehe Carl Scriba (Politiker)
 Karl Scriba (Mediziner) (1907–1978), deutscher Pathologe 

Siehe auch:

 Carl Scriba